Влади́мир Инозе́мцев: Иноземцев, Владимир Владимирович (1964—2020) — советский и украинский легкоатлет, прыгун тройным.
 Иноземцев, Владимир Григорьевич (1931—2003) — советский и российский учёный, инженер-механик.